

Patronyme 
 Émile Pigier, fondateur en 1877 de l'école qui porte son nom.
 Guy Pigier, patineur artistique français.

École 
 Pigier, réseau privé d’écoles techniques et de centres de formation professionnelle. 
 Pigier (Côte d'Ivoire), un des premiers établissements du réseau international qui forme et encadre les étudiants et les travailleurs en Côte d'Ivoire.